Шунгитът е рядка разновидност на графита. Той представлява стъкловидни черни маси, образувани при природно коксуване на въглища. Притежава топло- и електропроводимост, сходни с тези на графита. В състава му влизат още елементи като ванадий, никел, молибден, мед и други. Плътността на шунгита варира между 2,25 и 2,84 г/см³.

Находища 
Към днешна дата шунгит е открит главно в Русия. Основните залежи се намират около Онежкото езеро в Карелия. Намерени са и две по-малки находища в Русия – едно в Камчатка и едно до Челябинск. Жилки от минерала са намерени в Австрия, Индия, ДР Конго и Казахстан.

Лечебни свойства 
Съществуват източници, които приписват силни лечебни свойства на шунгита, както и свойството да поема и пречиства отрови, подобно на свойствата на активния въглен.

Разновидности 
Различават се две разновидности:
 Блестяща:
 С60 = 94 %
 O, N = 1,9 %
 H = 0,8 %
 съдържание на пепел = до 2,2 %
 Матово-сива:
 С60 = 64 %
 O, N = 3,5 %
 H = 6,7 %
 съдържание на пепел = до 3,3 %

Химически състав на шунгита, използван в качеството на поглъщател (абсорбант)

Източници

Източници на руски език 
 Иностранцев А. А. Новый крайний член в ряду аморфного углерода//Горн. журн. 1879, Т.11, 5 – 6, с. 314 – 342.
 П. А. Борисов. Карельские шунгиты. – Петрозаводск. 1956 г. 92 с.
 Шунгиты Карелии и пути их комплексного исследования. Под ред. В. А. Соколова и Ю. К. Калинина. – Петрозаводск, 1975, 240 с.
 Шунгиты – новое углеродистое сырьё. Под ред. В. А. Соколова, Ю. К. Калинина, Е. Ф. Дюккиева. – Петрозаводск, „Карелия“, 1984, 182 с.
 Геология шунгитоносных, вулканогенно-осадочных образований протерозоя Карелии. – Петрозаводск. – Институт геологии КФАН СССР, – 1982. – 175с.
 Филиппов М. М. Шунгитоносные породы Онежской структуры. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2002, с. 7 – 32.
 Kovalevski V. V., Prikhodko A. V., Buseck P. R. Diamagnetism of natural fullerene-like carbon, Carbon 2005, Vol 43/2, pp. 401 – 405.
 Соловов В. К. Радиоэкранирующие свойства композиционных материалов на основе шунгитовых пород и сооружений из этих материалов, Дисс. канд. техн. наук., – Петрозаводск, 1990, 155 с.
 V. V. Kovalevski, P. R. Buseck and J. M. Cowley Comparison of carbon in shungite rocks to other natural carbons: An X-ray and TEM study. Carbon 2001, Vol. 39, No. 2, pp. 243 – 256.
 N. N. Rozhkova, Role of Fullerene-like Structures in the Reactivity of Shungite Carbon as Used in New Materials with Advanced Properties. E. Osawa (ed.) in Perspectives of Fullerene Nanotechnology, —Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Pub. 2002, 237.
 Филиппов М. М. Шунгитоносные породы Карелии: черная олонецкая земля, аспидный сланец, антрацит, шунгит. – Петрозаводск, 2004. – 488 с.
 А. В. Бархатов, В. А. Шеков. Основы стоимостной оценки минерально-сырьевых ресурсов Карелии. 2002, – Петрозаводск, 334 с.
 Рафиенко В. А. Технология переработки шунгитовых пород. М.: ГЕОС, 2008. – 214 с.

Органични минерали